Maltesisch bezeichnet:
 die Maltesische Sprache
 die Maltesische Küche

Siehe auch:
 Republik Malta 
 Malta (Insel)